Die Serie NS 6000 war eine Tenderlokomotivbaureihe der Nederlandse Spoorwegen (NS) und ihres Vorgängers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) mit der Achsfolge 2'C2'. Sie wurden bei Beyer, Peacock and Company hergestellt.

Infolge des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 wurden nur 26 der 40 bestellten Lokomotiven an die SS ausgeliefert. Die restlichen 14 Lokomotiven wurden von der Railway Operating Division beschlagnahmt. Diese war ein Teil des britischen War Department. Die Lokomotiven wurden im Auftrag der alliierten Armeen nach Frankreich geschickt.

Bilder

Literatur 
 H. Waldorp: Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. Uitg. De Alk, Alkmaar, 1981. ISBN 90 6013 909 7.
 P. Henken: Stoomlocomotieven Serie SS 1201-1240 (NS serie 6000). Uitg. Uquilair, 's-Hertogenbosch, 2015. ISBN 90 71513 88 2.

Tenderlokomotive Achsfolge 2C2
6000
Schienenfahrzeug (Beyer-Peacock)